Proba masculină de 5.000 m de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc pe 21 iulie și 24 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Timpul de calificare
Timpul standard pentru calificare automată în finală a fost 13:13:50.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

Calificări
S-au calificat primii 5 atleți din fiecare serie direct în finală (C) împreună cu 5 atleți cu cei mai buni 5 timpi (c).

Finala
Finala s-a desfășurat pe 24 iulie la 18:05.

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022